Cross-Device трекінг – це метод дослідження ефективності реклами, за допомогою якого оцінюється одночасне використання однією особою різних електронних пристроїв.

Мета 
Cross-device трекінг дає змогу оцінити відкладені конверсіх користувача. 

Людина може побачити рекламу на YouTube із ноутбука, запам’ятати бренд і погуглити його з телефона за кілька днів. Базовий трекінг припише такий візит на сайт до органічного пошуку. А от cross-device трекінг має розв’язати цю проблему атрибуції та приписати візит відповідній рекламі. Відповідно, із правильною атрибуцією бізнес краще оптимізує рекламу та ефективніше використовує маркетингові бюджети.

Технології 
Є два головні підходи до крос-девайсного таргетингу: детермінований та імовірнісний. 

Детермінований підхід до трекінгу означає, що ми об’єднуємо пристрої користувача та його дії із різних пристроїв на основі ідентифікаторів: UserID (cookie), Device ID (mobile) або облікового запису, під яким  користувач авторизується на різних пристроях.

Ймовірнісний підхід до проблеми перехрещення пристроїв полягає в тому, аби визначити відвідування сайту із різних пристроїв за допомогою математичних моделей та аналізуючи великі масиви даних про користувачів. Одна із моделей реалізації цього підходу полягає в зборі даних із безлічи файлів cookie або схожих з ними контейнерів для зберігання даних в сучасних браузерах (localStorage і sessionStorage), аналіз схожих шаблонів поведінки в пошуковій системі, що дозволяє за допомогою спеціальних тестів визначити зв’язок різних пристроїв з одним і тим же користувачем.

Примітки 

Приватність інформації
Пристрої введення